Міс Україна — Земля — жіночий конкурс краси в Україні. Переможець представляє Україну на міжнародному конкурсі краси «Міс Земля».

Переможниці

Див. також 
 Міс Україна
 Міс Україна — Всесвіт

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт конкурсу «Міс Земля» 

Міс Україна — Земля